Condylocardiidae är en familj av musslor. Condylocardiidae ingår i överfamiljen Carditoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Condylocardiidae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Condylocardiidae